Kongo-Kinshasa är sedan juli 2015 indelat i 25 provinser samt staden Kinshasa. Enligt den konstitution, som trädde i kraft 2006, skulle provinsindelningen förändras inom tre år efter ikraftträdandet, men i juni 2010 meddelade regeringen att arbetet med de nya provinserna ännu hade långt kvar. Den nya provinsindelningen genomfördes i juli 2015. Efter en övergångsperiod valdes guvernörer i början av 2016. 

Innan den nya provinsindelningen trädde i kraft var landet indelat i elva provinser.

Lista över Kongo-Kinshasas provinser
Kongo-Kinshasa är indelat i två tidszoner: västafrikansk tid (UTC+1) och centralafrikansk tid (UTC+2).

Provinser 1966–2015

Källor

Se även 
 ISO 3166-2:CD, ISO 3166-2-koden för Kongo-Kinshasa. 

 
 
Administrativa indelningar av länder i Afrika